Eliot Spitzer, Amerikaans jurist en politicus van de Democratische Partij.
 Leo Spitzer, Oostenrijks-Amerikaans romanist en literatuurwetenschapper.
 Lyman Spitzer, een wetenschapper die al in de jaren 40 voorstelde om telescopen in de ruimte te brengen.
 Spitzer ruimtetelescoop, een ruimtetelescoop
 Manfred Spitzer, Duits psychiater, filosoof en auteur van het boek Digitale Demenz 
 Rezső Seress, né Spitzer (1889, Budapest – 1968, Budapest)
 Thomas Spitzer, Oostenrijkse zanger, gitarist en tekstschrijver.